Сибиротита́н  — род завроподовых динозавров из клады Somphospondyli, чьи ископаемые остатки найдены в  (нижний мел России). Единственный описанный вид — Sibirotitan astrosacralis.

История открытия и названия 
Отнесённый к сибиротитану материал был найден в местонахождении Шестаково-1 илекской свиты (формации), расположенном на скальной возвышенности на правом берегу реки Кия возле деревни Шестаково, Кемеровская область, Россия. Эта свита относится к нижнемеловому отделу, вероятно, к барремскому ярусу (возраст около 129—125 млн лет). Впервые окаменелые остатки позвоночных были обнаружены здесь в 1953 году; в 1960-х были найдены остатки более крупных динозавров. Окаменелости завропод были найдены в ходе экспедиций 1994—1995 годов. В 2002 году группой учёных под руководством Александра Аверьянова был описан фрагмент стопы. Однако скудность ископаемого материала не позволила определить его систематическое положение с большой точностью или описать новый таксон. Окаменелость идентифицировали как принадлежавшую представителю завропод из клады титанозавриформ, отметив, что находка зубов в этой же локации указывает на возможную принадлежность ноги брахиозавридам, а находка хвостовых позвонков в другом месте в той же свите указывает на присутствие в ней титанозавров.

Образцы продолжали находить, и в 2017 году Аверьянов и соавторы назвали те из них, которые можно было с уверенностью отнести к одному виду, Sibirotitan astrosacralis. Эти образцы включают зубы, крестец, различные позвонки и описанную выше стопу. Это сделало сибиротитана вторым найденным в России завроподом после тенгризавра, названного и описанного ранее в том же году. Род Arkharavia, названный в 2010 году, хоть изначально и был описан как завропод, позже причислялся к гадрозавридам, а ныне считается сомнительным. Найденного в Шестаково завропода в прессе успели прозвать сибирозавром. Окончательное название Sibirotitan содержит отсылку к Сибири — региону, где были найдены окаменелости, с добавлением слова «титан», в греческой мифологии означающего божественных существ второго поколения, предшествовавших олимпийцам. Видовое название astrosacralis составлено из  — «звезда», и  — «крестец», и указывает на необычную форму крестцовых отростков, которые расходятся от центра наружу, подобно лучам звезды.

Авторы описания отметили, что сибиротитан является одним из древнейших известных азиатских титанозавриформ (наряду с Fukuititan, остатки которого тоже датируются барремским веком). Более базальные члены этой группы известны лишь из Европы, Северной Америки и континентов, бывших частью Гондваны. Зато из Азии хорошо известны более поздние представители группы, обитавшие там с аптского по сантонский века, и предполагается, что один из них мог быть предком Lithostrotia — группы титанозавров, чьими самыми ранними представителями были тенгризавр (баррем — апт России) и Jiangshanosaurus (альб Китая). Спинные позвонки последнего очень похожи на таковые у сибиротитана.

Большинство упомянутых образцов разрозненны, но считаются принадлежавшими одной особи. Было высказано предположение, что крупные остатки, обнаруженные в 1960-х годах, могли первоначально происходить из того же скелета, что и найденные позднее, некоторые из которых были обнаружены в 2011 году. Одно тело позвонка было определено как принадлежавшее подростковой особи, а все остальные образцы принадлежали взрослому животному. Среди этих окаменелостей в качестве голотипа был выбран спинной позвонок PM TGU 120/10-Sh1-22.

Систематика 
Авторы описания определили несколько особенностей, четыре из которых позволяют отнести сибиротитана к группе титанозавриформ. К ним относятся: характер расположения зубных коронок, текстура предкрестцовых позвонков, вытянутость тел средних шейных позвонков и форма вентральной поверхности тел постаксиальных шейных позвонков. Признаки невральных дуг шейных позвонков позволили отнести род к более узкой кладе — Somphospondyli. Особенности крестцовых рёбер сближают сибиротитана с Epachtosaurus и Euhelopus.

Аверьянов и др. отметили, что существует множество различных и противоречивых матриц для анализа систематики титанозавриформ, поскольку многие таксоны известны по фрагментарным остаткам. Для филогенетического анализа была выбрана матрица Mannion et al. (2013), поскольку она хорошо подходит для базальных завропод. В результате анализа было обнаружено, что сибиротитан является относительно продвинутым не-титанозавровым представителем клады Somphospondyli. Было создано следующее филогенетическое дерево.

Описание  
Были обнаружены две черты, отличающие сибиротитана от его ближайших родственников. Одна из них касается морфологии гипосфенного гребня на спинных позвонках, который был более высоким и протяжённым, чем у других титанозавров; это единственная аутапоморфия таксона. Наличие только пяти крестцовых позвонков отличает его от других представителей Somphospondyli, поскольку синапоморфией клады является наличие шести крестцовых позвонков. Авторы описания отметили, что наличие меньшего числа позвонков может быть признаком ювенильной особи, однако, поскольку окаменелости принадлежали взрослому животному, такая черта рассматривается как эволюционная реверсия.

На основе размера среднего шейного позвонка была предпринята попытка оценки размера животного. Согласно авторам описания, сибиротитан был близок по размеру к апатозавру и мог весить около 20 тонн. По оценке Молины-Переса и Ларраменди (2020), образец сибиротитана LMCCE 108/4 достигал 21,4 м в длину при высоте 5 м в плече; масса животного, при этом, была оценена в 21,5 т.

Палеоэкология 
Месторождение Шестаково является частью илекской свиты, депонированной в Чулымо-Енисейском осадочном бассейне и занимающей в Западной Сибири обширную территорию. Чулымо-Енисейский бассейн формировался в качестве отдельной геологической структуры во второй половине мезозойской эры. Меловые осадочные породы представлены здесь зеленоватыми и серыми песчаниками, глиной, мергелями и известковыми осадочными породами. Илекская свита формировалась в условиях континентального климата, на месте полупустынной равнины с реками и озёрами. Климат был полузасушливым.

Динозавровая фауна илекской свиты представлена, помимо сибиротитана, сибирским пситтакозавром, а также неназванными видами дромеозаврида и троодонтида. Из прочих рептилий известны крокодиломорфы Kyasuchus и Tagarosuchus, сцинкообразные и ксенозавры. С ними сосуществовали цинодонт Xenocretosuchus и хищное млекопитающее Gobiconodon. Здесь же найдены ископаемые остатки палеонискообразных рыб и черепахи Kirgizemys sp., а также два вида птиц: Mystiornis cyrili и Evgenavis nobilis.

См. также 
 Список динозавров России

Примечания 

Somphospondyli
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2017 году
Фоссилии из меловых отложений России